Résultats détaillés de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .

Faits marquants 
Un mois après sa victoire à Roland-Garros, qui signait son retour au plus haut niveau, l'Américain Andre Agassi se hisse en finale de Wimbledon. Mais il se heurte à son compatriote et éternel rival Pete Sampras qui triomphe pour la sixième fois sur le gazon londonien.

Elle aussi revenue au plus haut niveau en gagnant Roland-Garros un mois plus tôt, l'Allemande Steffi Graf, septuple vainqueur du tournoi londonien, doit subir la loi de l'Américaine Lindsay Davenport. Il s'agit de la neuvième (et dernière) finale de Steffi Graf à Londres puisqu'elle a décidé de mettre fin à sa carrière en fin de saison.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1999
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1999
Tennis en juin 1999
Tennis en juillet 1999